Renggli ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Renggli (1882–1939), Schweizer Zeichenlehrer, Maler und Grafiker
 Eugène Renggli (1923–2016), Schweizer Bildhauer
 Franz Renggli (* 1952), Schweizer Skilangläufer
 Jean Renggli (1846–1898), Schweizer Maler
 Michel Renggli (* 1980),  Schweizer Fußballspieler
 Sepp Renggli (1924–2015), Schweizer Sportjournalist